Jan Heweliusz ist der Name folgender Personen:

* Jan Heweliusz (1611–1687), Danziger Astronom, siehe Johannes Hevelius

Jan Heweliusz ist der Name folgender Schiffe:

 Jan Heweliusz (Schiff), ein polnisches Fährschiff